«Австрийская почта» () — компания, являющаяся ведущим оператором почтовой связи в Австрии. Компания была учреждена в 1999 году после выделения почтового подразделения из состава бывшего австрийского телекоммуникационного концерна Post und Telekom Austria.

История 

Развитие почтовой связи на территории нынешней Австрии началось в давние времена.

Современное состояние

См. также 
 История почты и почтовых марок Австрии

Примечания

Ссылки 

 .

Акционерные общества Австрии
 
Почтовые организации и компании Европы